Veluwe, bosrijke streek in Gelderland
 Nationaal Park De Hoge Veluwe, natuurterrein in deze streek
 Veluwe (Maasdriel), buurtschap in de gemeente Maasdriel, provincie Gelderland
 Veluwe (Veghel, Boekel), buurtschap in de gemeenten Veghel en Boekel, provincie Noord-Brabant
 Veluwe (De Peel), gedeelte van de Peel, gemeente Asten, provincie Noord-Brabant
 Veluwe (waterschap), een voormalig waterschap in de Nederlandse provincie Gelderland
 VeluweFM, een lokaal radiostation, gericht op de Nederlandse gemeenten Putten, Ermelo en Harderwijk
 Kwartier van Veluwe, bestuursgebied vóór 1798
 De Veluwe (spoorwegmaatschappij), Nederlandse spoorwegmaatschappij
 TTV de Veluwe, Nederlandse tafeltennisvereniging
 Niek te Veluwe (1993), Nederlands voetballer

Zie ook
 Nationaal Landschap Veluwe, een van de twintig Nationale Landschappen die door de Nederlandse regering in 2005 zijn aangewezen
 Nationaal Park Veluwezoom, een natuurgebied van 5000 hectare op de Veluwe in de Nederlandse provincie Gelderland
 Veluws, een Nedersaksisch dialect dat op de Veluwe wordt gesproken